Gli italiani e gli elettrodomestici è un cortometraggio del 2001 diretto da Stefano Missio.

Trama 
Gli elettrodomestici, con la loro diffusione in ogni abitazione, hanno rivoluzionato la vita e le abitudini delle italiane. In questo documentario si vedono promesse, aspettative, illusioni, speranze offerte dai cinegiornali dell'Istituto Luce nel trentennio 1950-1980.

Produzione 
Il film è stato prodotto da Videa Spa di Sandro Parenzo, Istituto Luce per RaiTre.

Distribuzione 
Il film è stato trasmesso da RaiTre il 26 dicembre 2001.

Collegamenti esterni 
 

Film documentari italiani